Kryptoksantyna, 
 Rubiksantyna,